Swedberg ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Swedberg, bekannter als Emanuel Swedenborg (1688–1772), schwedischer Theosoph und Mystiker
 Heidi Swedberg (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin und Musikerin
 Jaclyn Swedberg (* 1990), US-amerikanisches Model, Schauspielerin und Playmate
 Jesper Swedberg (1653–1735), schwedischer Theologe und Bischof
 Malin Swedberg (* 1968), schwedische Fußballspielerin
 Richard Swedberg (* 1948), schwedischer Soziologe
 Williot Swedberg (* 2004), schwedischer Fußballspieler